Björkvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (2,17 km²)
Björkvattnet (Kalls socken, Jämtland, 708282-137599), sjö i Åre kommun,  (95,4 ha)
Björkvattnet (Kalls socken, Jämtland, 711135-137579), sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (3,74 km²)
Björkvattnet (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (21,5 ha)
Lill-Björkvattnet, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (15,5 ha)
Stor-Björkvattnet, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (34,9 ha)
Björkvattnet, Lappland, (Stor- och Lill-) är två sammanhängande sjöar, 
Lill-Björkvattnet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (8,25 km²)
Stor-Björkvattnet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (25,4 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn